È stato il manager della nazionale di baseball del Giappone al World Baseball Classic 2013. Dal 2008 fa parte della Japanese Baseball Hall of Fame ed è anche membro della Meikyukai.

Statistiche

Note

Collegamenti esterni